Лос Анонос има више значења:

 Лос Анонос (Тузантла), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Анонос (Тепалсинго), насеље у савезној држави Морелос у Мексику